Esquí de neu
 Esquí alpí o esquí de descens
 Esquí de fons
 Esquí nòrdic
 Esquí telemark
 Esquí acrobàtic o acroesquí 
 Esquí aquàtic

 Esquís, estrís per practicar l'esquí